Lőrinczy Attila(1959) író, műfordító, a Budapesti Operettszínház dramaturgja
 Lőrinczy Attila (1994) labdarúgó

Jegyzetek